Peter Lawler ist der Name folgender Personen:

* Peter Lawler (Diplomat) (* 1921), australischer Diplomat 
 Peter Lawler (Kanute) (* 1941), britischer Kanute
 Peter Lawler (Friedensforscher) (* 1952), britischer Friedensforscher und Hochschullehrer